A rózsa vére (eredeti címén Stephen King's Rose Red vagy röviden Rose Red) egy televíziós miniszéria amely a népszerű horroríró, Stephen King nevéhez fűződik.

A Rose Red kastély történet 
A kastély építése 1906-ban kezdődött. John P. Rimbauer - a helyi iparmágnás - nászajándéknak szánta a feleségének, Ellen-nek. A Rose Red még el sem készült, de körülötte máris különös dolgok történtek. Az építésén dolgozó munkások közül többen is megőrültek.

Szereplők

Történet 
Kísértet tanyázik a Rose Red kastélyban. Joyce Reardon professzor élete nagy álma, hogy felélessze a kastélyban lappangó természetfeletti erőket. A feladat azonban korántsem veszélytelen, ezért a helyszínen folytatott vizsgálódásába segítőket von be, akik mindannyian rendelkeznek valamilyen paranormális képességgel.

Joyce hamarosan rájön, hogy Rose Red felébresztésének kulcsa az autista kislány, Annie, aki érzelmeivel bármit képes életre kelteni, vagy el tudja pusztítani. Nick, a társaság egyetlen józan tagja számára világossá válik, hogy Joyce csaléteknek hívta a kastélyba őket, s bárkit hajlandó feláldozni a kutatás érdekében. Rose Red lassan felébred, és egyesével támad a betolakodókra.A Rose Red története igaz eseményeken alapul melyek 1996-ban történtek meg.

Jegyzetek

További információk

2002 filmjei
2002-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok
Az ABC saját gyártású műsorai